Piccinino ist der Familienname folgender Personen:

 Bianca Maria Piccinino (* 1924), italienische Journalistin, Fernsehmoderatorin, Autorin
 Niccolò Piccinino (1386–1444), italienischer Condottiere